El Cuajilote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cuajilote, Puente Nacional, ort, 
 El Cuajilote, San Lucas, ort, 
 El Cuajilote, Oaxaca, ort, 
 El Cuajilote, Cuitláhuac, ort, 
 El Cuajilote, Puebla, ort, San Jerónimo Xayacatlán, 
 El Cuajilote, Jamapa, ort, 
 El Cuajilote, Tuzantla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar